Миронић је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 86 становника. Насеље је основано 1804. године. Под њивама се налази 144,44 -{ha}-, воћњацима 27,48 -{ha}-, виноградима 3,14 -{ha}-, ливадама 5,59 -{ha}-, пашњацима 14,64 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Миронић живи 83 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 45,9 година (48,0 код мушкараца и 44,3 код жена). У насељу има 32 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,09.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији